

События 
 Кромвель захватывает земли в Манстере и Ленстере. 26 мая — Кромвель покидает Ирландию. Кромвель возглавляет армию против Шотландии. После длительных маршей и контрмаршей Кромвель вынудил шотландцев вступить в сражение. 3 сентября — Полная победа Кромвеля при Данбаре.
 1650—1651 — Лорд-наместник Ирландии Генри Айртон (1611—1651), умеренный индепендент.
 1650—1652 — Шведское правительство подтвердило незыблемость личной свободы и прав крестьян на землю, ограничило дальнейший рост повинностей.
 Лето — Вильгельм II Оранский предпринял попытку вооружённого переворота, но добился лишь частичного успеха. Его смерть.
 1650—1672 — Великий пенсионарий Голландии Ян де Витт.
 1650—1653 — «Фронда принцев» во Франции. В Бордо временно установлено республиканское демократическое правительство. Мазарини дважды вынужден был покидать Францию, но в конце концов успешно вернулся.
 Максимилиан Генрих Баварский () стал кёльнским архиепископом.
 Немецкий физик, инженер и философ Отто фон Герике () (1602—1686) изобрёл вакуумную откачку и применил своё изобретение для изучения свойств вакуума и роли воздуха в процессе горения и для дыхания человека.
 Нападение поляков на отряд Нечая в селе Красном. Нападение на отряд Богуна в Виннице. Польские войска наступают вглубь Украины.
 Указ цинского правительства, приказывавший сажать людей на землю по месту их учёта.
 После 8-месячной осады пал Кантон, маньчжурами устроена страшная резня. Взятие Гуйлиня армией Шан Кэси и резня.
 В связи с подъёмом цен на хлеб в конце февраля вспыхивает восстание в Пскове, в середине марта — в Новгороде, в городах было установлено выборное земское управление. 13 апреля было подавлено восстание в Новгороде, а 25 августа — в Пскове.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1650 году
20 апреля — Феличе Бозелли, итальянский живописец.
14 ноября — Вильгельм III Оранский, правитель Нидерландов, король Англии и Шотландии (ум. в 1702).
 Винченцо Коронелли, итальянский картограф и энциклопедист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1650 году
 11 февраля — Рене Декарт, великий французский математик и философ.

См. также